Cerkev Marijinega rojstva je ime več cerkva:

 Cerkev Marijinega rojstva, Bled
 Cerkev Marijinega rojstva, Cerknica
 Cerkev Marijinega rojstva, Homec
 Cerkev Marijinega rojstva, Kačiče
 Cerkev Marijinega rojstva, Tišina
 Cerkev Marijinega rojstva, Trška Gora